Polarisering eller polarisation har flere betydninger:
 Polarisering af et emne i et elektriskt felt, se Permittivitet.
 Polarisering (tværbølge) – polarisering af tværbølger (inkl. elektromagnetiske bølger).
 Polarisering (samfund) – en tendens i en konflikt hvor alle parter grupperer sig i to lejre.